Ramsamy ist der Familienname folgender Personen:

 Prega Ramsamy (* 1950), mauritischer Ökonom, Exekutivsekretär der SADC
 Sam Ramsamy (* 1938), südafrikanischer Sportfunktionär und Antiapartheid-Kämpfer